Baila conmigo – singolo di Dayvi e Victor Cardenas del 2019, registrato anche da Jennifer Lopez
 Baila conmigo – singolo di Selena Gomez e Rauw Alejandro del 2021